Die als Dillenburger Ramsnase bezeichnete Pferderasse geht auf eine Züchtung auf der Basis Holsteiner und Dänischer Stuten mit Spanischen, Neapolitanischen und orientalischen Hengsten zurück, die durch das Hofgestüt der Dillenburger Grafen schon im 16. Jahrhundert initiiert wurde. 

Bei der heute ausgestorbenen Rasse handelte es sich um einen kräftigen, dabei schönen Mittelschlag mit trockenen und sehnigen Gliedern und hoher Aktion der Beine. Als besonderes Kennzeichen wiesen die Tiere eine typische, leicht konvexe Kopfform auf. Diese namensgebende Ramsnase wurde bei Barockpferden sehr geschätzt. Die Dillenburger Ramsnasen galten als gefragte Kutsch- und Paradepferde. Besonders unter Wilhelm von Oranien fanden umfängliche Exporte in die Niederlande statt.

Siehe auch 
 Hessisches Landgestüt Dillenburg

Weblinks 
 Seite des Hannoveraner Verbandes

Pferderasse
Ausgestorbene Haustierrasse